Adam Wodnicki ist der Name folgender Personen:

*Adam Wodnicki (Übersetzer), polnischer Übersetzer und Polonist
Adam Wodnicki (Pianist) (* 1951), polnischer Pianist und Musikpädagoge